Dahlgrün ist der Nachname folgender Personen:

 Corinna Dahlgrün (* 1957), deutsche evangelische Theologin
 Erich Dahlgrün (1895–1978), deutscher evangelischer Pfarrer
Fritz Dahlgrün (1894–1954), deutscher Geologe
 Hans Georg Dahlgrün (1901–1974), deutscher Politiker, Finanzminister in Rheinland-Pfalz
 Reimar Dahlgrün (1914–1982), deutscher Pianist, Hochschullehrer und Publizist
 Rolf Dahlgrün (1908–1969), deutscher Politiker, Bundesfinanzminister